

Gruppi di persone
 Alessandrini – coloro che seguivano le tendenze artistiche e culturali dell'alessandrinismo
Alessandrini – abitanti di Alessandria d'Egitto
Alessandrini – abitanti di Alessandria del Carretto
Alessandrini – abitanti di Alessandria della Rocca
Alessandrini – abitanti di Alessandria

Persone
 Ada Alessandrini (1909-1991) – partigiana, politica, saggista e bibliotecaria italiana
 Adolfo Alessandrini (1902-1987) – diplomatico italiano
 Antonio Alessandrini (1786-1861) – medico italiano
 Bruno Alessandrini (1914-1985) –  generale e aviatore italiano, pluridecorato 
 Emilio Alessandrini (1942-1979) – magistrato italiano
 Federico Alessandrini (1905-1983) – giornalista italiano
 Giancarlo Alessandrini (1950) – fumettista italiano
 Giulio Alessandrini (1866-1954) – batteriologo italiano
 Giuseppe Alessandrini (1923-2016) – compositore italiano
 Giuseppe Alessandrini (1923-2001) – politico italiano
 Goffredo Alessandrini (1904-1978) – atleta e regista italiano
 Marco Alessandrini (1954) – allenatore di calcio italiano
 Marco Alessandrini (1970) – politico italiano
 Max Alessandrini (1965) – fumettista italiano
 Pio Alessandrini (1906-1996) – politico italiano
 Renato Alessandrini (1890-1928) – esploratore italiano
 Rinaldo Alessandrini (1960) – clavicembalista italiano
 Romain Alessandrini (1989) – calciatore francese
 Umberto Alessandrini (1942) – ammiraglio italiano
 Valeria Alessandrini (1975) – politica italiana